Роскилле (дат. Roskilde) — многозначный термин.

 Роскилле — город в Дании, на востоке острова Зеландия (Шелланн).
 Роскилле — датская коммуна в составе области Зеландия.
 Роскилле — региональный аэропорт в Дании, расположенный в регионе Зеландия.

См. также 
 Фестиваль в Роскилле